

Patronymes 
 Aage Madelung (1872-1949), écrivain danois
 Erwin Madelung (1881-1972), physicien allemand (fils d'Otto Wilhelm, frère de Georg Hans et de Walter et père d'Otfried).
 Georg Hans Madelung (1889-1972), ingénieur allemand (fils d'Otto Wilhelm, frère d'Erwin et de Walter et père de Wilferd).
 Gero Madelung (* 1928), ingénieur en aéronautique et homme d'affaires allemand.
 Otfried Madelung(* 1922), physicien allemand (et fils d'Erwin).
 Otto Wilhelm Madelung (1846-1926), chirurgien et chercheur médical allemand (et père d'Erwin, de Georg Hans et de Walter).
 Walter Madelung (1879-1963), chimiste allemand (fils d'Otto Wilhelm, frère de Georg Hans et d'Erwin)
 Wilferd Madelung (né en 1930), un ouléma britannique (et fils de Georg Hans).

Sciences 
 La constante de Madelung, en cristallographie.
 La déformation de Madelung, en médecine.
 La règle de Madelung, en chimie.
 Les équations de Madelung, en physique quantique.

Homonymie de patronyme